Die Weisung ist ein rechtstechnischer Begriff, der in mehreren deutschsprachigen Staaten verwendet wird, um behördliche Anordnungen und Mitteilungen zu benennen:

 Weisung (Deutschland)
 Weisung (Österreich)
 Weisung (Schweiz)

Siehe auch:

 Anweisung
 Anordnung (Recht)